Benet, et ses deux variantes orthographiques Bénet et Benét, peut faire référence à un patronyme et à un toponyme

Patronyme 
 Eric Benét (né en 1966), chanteur de R'n'B américain ;
 Jacques Bénet, (1916-2009), résistant français, ancien député à l'Assemblée consultative provisoire ;
 James Walker Benét (1914-2012), écrivain et journaliste américain ;
 Johann Joseph Benet (1824–1864), guide de haute montagne suisse ;
 Josep Benet (1920-2008), historien et homme politique catalan ;
 Juan Benet (1927-1993), écrivain espagnol ;
  (1884-1979)), biographe et éditrice américaine ;
 Léon Benet (1839-1916), connu sous son nom de plume de Léon Benett, illustrateur français ;
 Stephen Vincent Benét (1898-1943), poète, nouvelliste et romancier américain ;
 William Rose Benét (1886-1950), poète, écrivain et critique littéraire américain.

Toponyme 
 Benet, commune française de la Vendée ;
 Benet, ruisseau français affluent de l'Alagnon qui coule dans le département du Cantal.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme